Council Hill steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Council Hill (Illinois)
 Council Hill (Oklahoma)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Council Hill (Missouri)	
 Council Hill (Montana)	
 Council Hill (Nebraska)